

Аделфі — острови в Егейському морі, відносяться до Північних Спорад
 Аделфі — острів в Егейському морі, відноситься до островів Аделфі

Аделфі — селище, штат Огайо
 Аделфі — переписна місцевість, штат Меріленд